Apolinário Cláudio — bispo de Hierápolis (fl. ), santo, autor e líder religioso
 Apolinário (governador)
 Apolinário (zelador do palácio)
 Apolinário de Laodiceia (m. 390) — bispo de Laodiceia, na Síria
 Apolinário de Ravena — mártir, santo e primeiro bispo de Ravena, na Itália
 Apolinário de Valença — santo, bispo de Valença, França, durante o século VI
 Apolinário de Alexandria — patriarca grego ortodoxo de Alexandria no século IV
 Apolinário, o Velho — gramático cristão do século IV, pai de Apolinário de Laodiceia
 Sidônio Apolinário — poeta, diplomata e bispo galo-romano

Ver também 
 Legio XV Apollinaris — legião romana

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história